Дом коменданта:

 Дом коменданта (Полоцк)

 Дом коменданта (Таллин)